Емил Маринов може да се отнася за:
 Емил Маринов (1934 – 2018), български учен (професор в УАСГ, София), заместник-министър
 Емил Маринов (р. 1952), български учен (доцент в ТУ, Варна)
 Емил Маринов (1961 – 2019), български футболист и треньор
 Емил Маринов, български учен (доцент в СУ, София)
 Емил Маринов, български пожарникар (главен комисар, Плевен)